Charles Blagden (1748-1820), chimiste, physicien et médecin britannique ;
 George Blagden (1989- ), acteur britannique.